Это список известных звёзд созвездия Центавра, отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия.

Источники 
 
 
 
 

Центавр (созвездие)
Центавр